Эль-Ги́за (Гиза) () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Гиза. Расположена в центральной части страны, к юго-востоку от Каира. Занимает площадь 85 153 км². Население составляет 6 272 571 человек (2013).

В апреле 2008 года из территории мухафазы была выделена новая мухафаза 6 октября. В марте 2011 года мухафаза 6 октября была отменена и мухафаза Эль-Гиза возвратилась в свои прежние границы.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 10 административных центров (районов, марказов); кроме того в мухафазу входит её столица город Эль-Гиза.
Центры и города мухафазы:
 Маншат-эль-Канатыр
 Аусим
 Кирдаса
 Абу-эн-Нумрус
 Эль-Хавамидия
 Эль-Бадрашин
 Эль-Айят
 Эс-Сафф
 Атфих
 Эль-Вахат-эль-Бахария

Город Гиза делится на 7 городских округов:
 Южная Гиза
 Северная Гиза
 Эль-Дукки
 Эль-Агуза
 Эль-Имрания
 Эль-Харам (Пирамиды)
 Булак-эд-Дуктур

Экономика 
Экономика губернаторства базируется на трёх основных отраслях: сельское хозяйство, промышленность и туризм.

Возделываемые территории составляют 2,55 % от всех площадей в Египте, пригодных для выращивания культур. Хорошо развиты животноводство и птицеводство. Имеется специальные центры изучения животноводческого производства. Ежегодное производство мяса составляет 29 819 тонн.

С сельским хозяйством тесно связана пищевая промышленность, в том числе производство молока и сыра. Также развита текстильная и химическая промышленность, металлургия, а также производство электронных приборов. Кроме крупной промышленной зоны на трассе Каир — Александрия, имеется ещё ряд новых промышленных зон.

В мухафазе разрабатывают песок, глину, известняк, базальт, алебастр.

Туризм 
Туристический сектор Гизы составляет 12,43 % от всего туризма в Египте. Ежегодно в отелях Гизы бронируется 598 642 человеко-ночей. По этим показателям мухафаза занимает 4 место среди всех мухафаз Египта.

Туристические достопримечательности 
На территории мухафазы имеются такие памятники мировой культуры как Пирамиды Гизы, Сфинкс, Мемфисский некрополь в Саккаре, Дахшур, Деревня фараонов. Среди других достопримечательностей:
 Зоопарк
 Оазисы
 Церковь св. Георгия на улице Мурад
 Коптская церковь св. Марка
 Публичная библиотека Мубарака
 Египетский сельскохозяйственный музей
 Биркаш

Известные жители, уроженцы 
 Фуад I — султан и первый король независимого Египта.

Примечания

Ссылки 
 Административное деление Гизы (на араб. яз.)

Мухафазы Египта